Championnat provincial de curling masculin 2009 (ang. 2009 Quebec Men's Provincial Curling Championship) – prowincjonalne mistrzostwa Quebecu mężczyzn w curlingu, mistrz prowincji reprezentował Quebec na Tim Hortons Brier 2009 – Mistrzostwach Kanady 2009.

Rywalizacja na szczeblu regionalnym zakończyła się 18 stycznia 2009, turniej ostatniej szansy rozegrano między 23 a 25 stycznia. Finał rozgrywek odbył się w dniach 8-15 lutego.

Tytuł mistrza prowincji z poprzedniego roku obroniła drużyna Jean-Michel Ménarda.

Drużyny

Grupa A

Grupa B

Wyniki

Play off

Finał 
15 lutego 2009, 14:00

Półfinał 
15 lutego 2009, 9:00

A1-B1 
14 lutego 2009, 19:00

Ćwierćfinał 
14 lutego 2009, 19:00

A2-B3 
14 lutego 2009, 14:00

A3-B2 
14 lutego 2009, 14:00

Tie-breaker 
14 lutego 2009, 9:00

13 lutego 2009, 19:30

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
9 lutego 2009, 8:30

Sesja 2. 
9 lutego 2009, 12:30

Sesja 3. 
9 lutego 2009, 16:30

Sesja 4. 
9 lutego 2009, 21:00

Sesja 5. 
10 lutego 2009, 8:30

Sesja 6. 
10 lutego 2009, 12:30

Sesja 7. 
10 lutego 2009, 16:30

Sesja 8. 
10 lutego 2009, 20:30

Sesja 9. 
11 lutego 2009, 8:30

Sesja 10. 
11 lutego 2009, 12:30

Sesja 11. 
11 lutego 2009, 16:30

Sesja 12. 
11 lutego 2009, 20:30

Sesja 13. 
12 lutego 2009, 8:30

Sesja 14. 
12 lutego 2009, 12:30

Sesja 15. 
12 lutego 2009, 16:30

Sesja 16. 
12 lutego 2009, 20:30

Sesja 17. 
13 lutego 2009, 8:30

Sesja 18. 
13 lutego 2009, 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

Bibliografia 
  

2009
2009 w curlingu
2009 w Kanadzie